Dictyodes är ett släkte av tvåvingar. Dictyodes ingår i familjen kärrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärrflugor
Dictyodes